Huty ist ein Ortsname:

 in der Slowakei:
 Huty (Liptovský Mikuláš), Gemeinde im slowakischen Okres Liptovský Mikuláš
 in der Ukraine (ukrainisch , russisch ):
 Huty (Bohoduchiw), Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw
 Huty (Konotop), Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Huty (Tultschyn), Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn